Hilding Johansson kan syfta på:

Hilding Johansson (teolog)
Hilding Johansson (politiker)